Тальбо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тальбо, Жан-Ги (род. 1932) — бывший канадский профессиональный хоккеист и хоккейный тренер.
 Тальбо, Максим (род. 1984) — канадский хоккеист, нападающий.
 См. также 
 Тальбо-Лаго — заводская команда производителя автомобилей Talbot-Lago, участвовавшая в Формуле-1 в 1950 году. 
 Толбот — фамилия и топоним.